Le Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2005 est un tournoi de football qui s'est tenu en Irlande du Nord, du 18 au .

Présentation

Qualifiés 
  Irlande du Nord, pays organisateur
  France
  Angleterre
  Serbie-Monténégro
  Norvège
  Allemagne
  Grèce
   Arménie

Stades 
Les matches se déroulent à : 
 Belfast (The Oval)
 Belfast (Windsor Park)
 Newry
 Lurgan
 Ballymena

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Finale

Lauréats

Équipe de France des moins de 19 ans

Meilleur buteur 
1. Abdoulaye Baldé : 4 buts

Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans
Football en 2005